

Geografia

Estados Unidos 
 Califórnia — estado
 California (Pensilvânia) — distrito do estado da Pensilvânia
 California (Missouri) — cidade do estado do Missouri
 California (Maryland) — região censo-designada do estado do Maryland
 California (Kentucky) — cidade do estado do Kentucky

Brasil 
 Califórnia (Paraná) — município do estado do Paraná
 Califórnia (Quixadá) — distrito do município de Quixadá, Ceará
 Califórnia (Belo Horizonte) — bairro de Belo Horizonte, Minas Gerais

Outros 
 Golfo da Califórnia — corpo de água que separa a Península de Baja California da área continental do resto do território do México
 Península da Baixa Califórnia — península localizada no América do Norte
 Baja California — estado do México
 Baja California Sur — estado do México
 California (El Salvador) — município de El Salvador

Outros usos 
 341 California — asteróide
 Hotel California — álbum da banda The Eagles
 California (canção de Mylène Farmer)
 Califórnia (1946) — filme de 1946 com Ray Milland

Desambiguações de topônimos